Leandro Cordeiro de Lima Silva (Espinosa, 1993. szeptember 25. –), ismert nevén Leandrinho, brazil labdarúgó, a Santos középpályása.

További információk 
Leandrinho adatlapja a sambafoot.com oldalon 

1993-ban született személyek
Minas Gerais állambeliek
Brazil labdarúgók
A Santos FC labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
Élő személyek